Rathbun ist der Familienname folgender Personen:

 George O. Rathbun (1802–1870), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Mark Rathbun (* 1957), Spitzenfunktionär der Scientology-Organisation
 Mary J. Rathbun (1860–1943), US-amerikanische Zoologin
 Mary Jane Rathbun (1922–1999), amerikanische Hanfaktivistin
 Nathaniel Rathbun (* 1992), US-amerikanischer DJ und Produzent, siehe Audien
 Oscar Rathbun (1832–1892), US-amerikanischer Politiker

Rathbun bezeichnet als Ortsname:

 Rathbun (Iowa), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Rathbone